Les six degrés de séparation sont une théorie sociologique de l'écrivain hongrois Frigyes Karinthy établie en 1929. Ce titre peut aussi désigner :
 Six degrés de séparation, une pièce de théâtre de John Guare créée en (1990) ;
 Six degrés de séparation, un film de Fred Schepisi sorti en 1993, adapté de la pièce de théâtre de John Guare.

Homonymie de titre